Beautiful (canção de Akon)
 Beautiful (canção de Baekhyun)
 Beautiful (canção de Bazzi)
 Beautiful (canção de Brother Simion)
 Beautiful (canção de Christina Aguilera)
 Beautiful (canção de Eminem)
 Beautiful (canção de Mariah Carey)
 Beautiful (canção de Shinee)
 Beautiful (canção de Snoop Dogg)

Desambiguações de música